South Pasadena pode referir-se a:

Localidades 

 South Pasadena (Califórnia)
 South Pasadena (Flórida)

Desambiguação